Wesertal steht für:

 Wesertal, eine Gemeinde im Landkreis Kassel, Hessen
 Oberes Wesertal im Weserbergland von Hann bis zur Porta Westfalica
 Mittleres Wesertal, südlicher Teil der Weserniederung zwischen der Porta Westfalica und der Allermündung
 Elektrizitätswerk Wesertal
 das Tal der Weser (Ourthe) in Belgien

Siehe auch:
 Weserniederung
 Wesertalstrecke